«Боброе́дка» — уничижительное прозвище российской пропагандистки и главного редактора RT Маргариты Симоньян, интернет-мем.

История 
Маргарита Симоньян получила данное прозвище совершенно случайно. В конце 2012 года журналистка отправилась за покупками на рынок. В честь Нового 2013 года Симоньян решила попробовать бобра, о чём рассказала своим подписчикам: «Первый раз в жизни буду готовить бобра. Опросила знатоков. В итоге, сварю бобриную голову с луком, морковью и лаврушкой для бульона. Остальное мясо замариную на ночь в чесноке, можжевеловых ягодах и чёрном пёрце, завтра обжарю и потому буду тушить в бульоне до мягкости». Пользователям показались такие вкусы специфичными, так как бобр — нераспространённое для употребления в пищу животное; его даже сравнили с крысой.

После этого за Симоньян прочно закрепилось прозвище «боброедка». Особо разгневанные подписчики стали делать мемы, сочетающие образы Маргариты и бобра. Прозвище очень часто использовал лидер оппозиции Алексей Навальный и его поклонники, зачастую в негативном контексте. Например, после сообщения Симоньян о поедании бобра политик разместил в Твиттере фотографию животного и сделал пафосное заявление: «Совсем недавно он кушал травку и радовался жизни. А завтра его, запивая водкой, сожрёт Маргарита Симонян».

В октябре 2019 года Симоньян ответила Навальному на его обвинение, в котором тот назвал журналисток СМИ Марию Баронову и Олесю Рябцеву «свинобомжами», добавив, что «боброедка» из уст политика звучит куда метафоричнее.

Навальный также троллил Симоньян этим прозвищем в феврале 2021 года, когда в суде рассматривалось дело ветерана о клевете. Связанный с судом Навальный не видел, кто проживает в квартире оскорблённого пенсионера, и попросил разъяснений: «Я хотел бы понять, кто там сидит, это следователь? Это Маргарита Симоньян ест бобра?». В ответ на это Антон Красовский и Симоньян заявили, что «нигде так себя не ведут».

В апреле 2021 года Симоньян отправила голодавшему Навальному в колонию мясо бобра. Она написала «Навальный объявляет голодовку. Как раз вовремя я отправила ему вкусняшку в пакете», выложив в соцсети фотографии упаковок колбасы из бобра и его копчёного мяса. В соцсетях её поступок вызвал резкую критику.

Журналистка не особо любит своё прозвище, хотя иногда использовала его в своих постах. Симоньян считает, что прозвище «боброедка» безнадёжно устарело.

Примечания 

Уничижительные обозначения людей
Интернет-мемы, появившиеся в 2012 году
Политические интернет-мемы
Интернет-мемы, связанные с российско-украинской войной
Интернет-мемы России

Алексей Навальный